Maunder ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Maunder (1861–1932), britischer Sportschütze
 Annie Maunder (1868–1947), britische Astronomin und Mathematikerin
 Edward Walter Maunder (1851–1928), englischer Astronom und Bibelforscher
 Hilke Maunder (* 1961), deutsche Journalistin, Autorin und Fotografin
 John Henry Maunder (1858–1920), englischer Organist und Komponist
 Maria Maunder (* 1972), kanadische Ruderin
 Richard Maunder (1937–2018), britischer Mathematiker und Musikwissenschaftler

Sonstiges:
 Maunder (Marskrater)
 Maunder (Mondkrater)
 Maunderminimum, Sonnenfleckenminimum von 1645 bis 1715